Никола́й Конова́лов:
 Коновалов, Николай Александрович (род. 1971) — российский нейрохирург, член-корреспондент РАН.
 
 Коновалов, Николай Иванович (1918—1947) — полный кавалер ордена Славы.
 Коновалов, Николай Леонидович (1884—1947) — русский советский актёр, заслуженный артист РСФСР.
 Коновалов, Николай Леонтьевич (1914—1971) — первый секретарь Мурманского областного комитета КПСС.
 Коновалов, Николай Павлович (род. 1950) — солист оперы Челябинского театра оперы и балета, заслуженный артист России.
 Коновалов, Николай Семёнович (1907—1993) — первый секретарь Калининского и Калининградского обкомов КПСС.